Князь Иван Михайлович Троекуров (ум. 1564) — стольник, голова, воевода, наместник и боярин во правление Ивана III Васильевича, Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича. 

Из княжеского рода Троекуровы. Старший сын князя Михаила Львовича Троекурова. Младшие братья — князья Василий, Семён Агиш и Михаил Ахмет Троекуровы.

Биография

Служба Ивану III 
Показан в дворянах. В 1492 и 1495 годах в государевых новгородских походах. В 1497 году воевода Передового полка в Туле.

Служба Василию III 
В 1507-1508 годах воевода Передового полка в Мещере.  В 1511 году третий воевода Сторожевого полка в Туле. В 1512 году третий воевода войск правой руки в походе на Литву. В 1519 году воевода Передового полка в Толстике.

В 1520 году князь Иван Михайлович Троекуров был третьим воеводой в Мещере. В 1521 году — первый воевода в Нароватове (Мокше), а после в том же чине в Поратове. В 1524 году первый воевода войск левой руки в походе из Мценска за крымцами. В 1528-1529 годах — наместник в Туле. В 1531 году князь И. М. Троекуров был отправлен «по крымским вестем» в Тулу с передовым полком вторым воеводой, а потом переведён первым воеводою там же, затем водил к Одоеву первым воеводою полк левой руки, а в июле, после того, как татар отогнали, переведён в Каширу пятым воеводой, где и упоминается в 1532 году третьим воеводою.

Служба Ивану Грозному 
В 1533 году — третий воевода в Новгороде-Северском, а после в Путивле. В 1534 году был послав в Коломну со сторожевым полком 3-м воеводой, для охранения от прихода крымцев. В 1535 году князь И. М. Троекуров ходил из Можайска в Смоленск, а оттуда — в Литву с полком левой руки — вторым воеводой, где предместье города Мстиславль выжег, многие окрестные места разорил  и с большим пленом и трофеями возвратился в Москву.

В феврале 1536 году служил в Муроме, за городом, третьим воеводой и «по казанским вестем» послан к Нижнему Новгороду с передовым полком 2-м воеводой, за которыми шли до Долгова острова. В 1537 году — второй воевода в Мещере, а по сходу муромских и мещерских воевод указано быть воеводою Большого полка. В 1541 году был послан с полком левой руки под Коломну, в июле, после получения сообщения о приходе крымского хана Сахиб-Гирея к Ростиславлю береговой воевода на Оке, через которую войска крымского хана не пропустил, принудил его отступить и удалиться из российских областей. В 1543 году первый воевода войск правой руки во Владимире.

В 1547 году — первый воевода в Нижнем Новгороде. В 1551 году голова в государевом полку в походе к Полоцку. В этом же году записан шестым в первую статью московских дворян. В 1552 году воевода, командовал передовым полком в Калуге. В 1553 году второй воевода войск левой руки в государевом походе в Коломну, а потом ожидал больших воевод в Нижнем Новгороде, откуда ходил первым воеводою Большого полка к Свияжску. В 1554-1555 годах воевода в Свияжске. В 1556 году пожалован чином боярина. В этом году упоминается пятым бояриным, а в июле 1557 года — третьим. В марте 1559 года оставлен шестым бояриным в Москве при родном брате царя Ивана Грозного — князе Юрии Васильевиче, для охранения столицы на время государева похода в Серпухов, Коломну и Тулу. 

В 1564 году боярин князь Иван Михайлович Троекуров скончался, оставив после себя единственного сына: Фёдора.

Литература 
 
 Богуславский, В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005 г.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Троекуров Иван Михайлович. стр. 324-325.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Троекуров Иван Михайлович. стр. 294.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Троекуров Иван Михайлович. стр. 48.  ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Персоналии по алфавиту
Иван Михайлович
Полковые воеводы
Бояре
Государственные деятели Русского государства
Воеводы Мурома
Воеводы Нижнего Новгорода
Воеводы Мещеры
Воеводы Новгорода-Северского
Умершие в 1564 году